Durrieu ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Simon Durrieu (1775–1862), französischer Abgeordneter und General
 François Louis Durrieu (1812–1877), französischer General
 Paul Durrieu (1855–1925), französischer Historiker